Simes ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Simes (* 1942), US-amerikanischer Radrennfahrer
 José Simes (* 1967), argentinischer Rugby-Union-Spieler